Даорсите (древногр. Δαορσών) са илирийско племе населявало антична Херцеговина по долината на река Неретва.

Източници 

Илирийски племена
История на Херцеговина